Чемпіонат СРСР з футболу 1947 (друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 67 команд. Переможцем стала команда «Локомотив» (Москва).

Зональний етап

Центральна зона

1 зона РРФСР

2 зона РРФСР

Зона УРСР

Закавказька зона

Середньоазійська зона

Фінал

Посилання 
 RSSSF 
 wildstat.ru  

1947
СРСР